Rothpletz ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Rothpletz (1786–1841), Schweizer Schriftstellerin
 August Rothpletz (1853–1918), deutscher Geologe
 Christian Emil Rothpletz (1824–1897), Schweizer Jurist, Oberst, Politiker und Maler
Eduard Rothpletz (1800–1849), Schweizer Gerber, Oberst, Militzinspektor
 Emil Rothpletz (1824–1897), Schweizer Jurist, Offizier, Hochschullehrer und Politiker
 Ferdinand Karl Rothpletz (Carl Rothpletz; 1814–1885), Schweizer Architekt
 Ferdinand Rothpletz (1872–1949), Schweizer Ingenieur, Tunnel- und Brückenbauer
 Gottlieb-Friedrich Rothpletz (1864–1932), Schweizer Gartenbaupionier, Leiter des Zürcher Gartenbauamtes
 Johann Heinrich Rothpletz (1766–1833), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Rotpletz